Rabinowitz oder Rabinowicz ist ein jüdischer Familienname folgender Personen:

 Alan Rabinowitz (1953–2018), US-amerikanischer Mammaloge und Naturschützer
 Dan Rabinowitz (* 1954), israelischer Sozialanthropologe
 David Rabinowitz, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 David Lincoln Rabinowitz (* 1960), US-amerikanischer Astronom
 Harry Rabinowitz (1916–2016), britischer Dirigent und Komponist für Film und Fernsehen
 Irena Rüther-Rabinowicz (1900–1979), deutsche Malerin

 Jehoschua Rabinowitz (1911–1979), israelischer Politiker
 Joseph Rabinowitz (1837–1899), messianischer Jude
 Judy Rabinowitz (* 1958), US-amerikanische Skilangläuferin
 Louis M. Rabinowitz (1887–1957), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 Michael Rabinowitz (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Rabinowitz (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker
 Philip Rabinowitz (1904–2008), südafrikanischer Leichtathlet
 Raphael Nathan Rabinowitz (1835–1888), russischer Talmudgelehrter 
 Renee Rabinowitz (1934–2020), israelische Psychologin und Juristin
 Sarah Rabinowitz (1882–1918), deutsche Politikerin (USPD, SPD), siehe Sonja Lerch

Rabinowitz steht für:
 (5040) Rabinowitz, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rabbinowicz
 Rabinowitsch